Der Hopman Cup 1994 war die 6. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 31. Dezember 1993 bis zum 7. Januar 1994 ausgetragen.

Im Finale gewann das an Position eins gesetzte Team in Person von Jana Novotná und Petr Korda aus Tschechien mit 2:1 gegen das ungesetzte Team Anke Huber und Bernd Karbacher aus Deutschland.

Teilnehmer

Spielplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Hopman Cup 1994 auf hopmancup.com

1994
Tennisturnier 1994